Kouamé ou Kwame est un prénom akan (groupe de peuples du Ghana et de Côte d'Ivoire), devenu aussi nom de famille. Il s'applique à un garçon né le samedi (le dimanche chez les Baoulé). Le prénom correspondant pour les filles est Amoin. Ama est le féminin de kouamé chez les Bron.

Porteurs du prénom 

 Kwame Alexander (1968-), poète et écrivain pour enfants américain.
Kwame Nkrumah (1909-1972), premier président du Ghana.
 Kwamé Ryan, né en 1970, chef d'orchestre canadien, directeur artistique et musical de l'Orchestre national Bordeaux Aquitaine de 2007 à 2013.
 Kwame Raoul (1964-), sénateur de l'état d'Illinois, successeur de Barack Obama.

Porteurs du nom 
 Adjoua Flore Kouamé (1964-), romancière ivoirienne.
 Adjoua Triphène Kouamé (1993-), athlète ivoirienne.
 Akissi Kouamé (1955-2022), première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire.
 Aya Virginie Kouamé (19?-), femme politique ivoirienne.
 Lokossué Kouamé (1985-), coureur cycliste ivoirien.
 Jean-Jacques Kouamé (19?-), chanteur et homme d'affaires ivoirien.

Articles connexes 
 Akissi et 
 Adjoua et 
 Ahou et Kouakou
 Affoué et 

Prénom masculin
Prénom africain
Homonymie de prénom